Breitenaich ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Breitenaich (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Breitenaich (Neufraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Neufraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern

 Breitenaich (Gemeinde St. Martin), Ortschaft in der Marktgemeinde St. Martin im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Breitenaich (Gemeinde Scharten), Ortschaft in der Gemeinde Scharten, Bezirk Eferding, Oberösterreich